Scopelarchidae är en familj av fiskar. Scopelarchidae ingår i ordningen laxtobisartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scopelarchidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Scopelarchidae